Cordovín är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Cordovín ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Cordovín är kuperad söderut, men norrut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Sierra de San Lorenzo,  meter över havet,  km sydväst om Cordovín. Runt Cordovín är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Nájera,  km nordost om Cordovín. Trakten runt Cordovín består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i La Rioja, Spanien